A Equipe Panamenha de Copa Davis representa Panamá na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federación Panamena de Tenis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Panamenha)

Panama